Příjmení Skinner nosí více osob:

 Burrhus Frederic Skinner (1904–1990) – americký psycholog
 Jeff Skinner (* 1992) – kanadský hokejový útočník
 Mike Skinner (* 1978) – vedoucí britského hudebního projektu The Streets

 Seymour Skinner – fiktivní postava z amerického seriálu Simpsonovi, ředitel Springfieldské základní školy